Alkohol eller Alcohol (engelska) kan syfta på:

 Alkohol – en kemisk förening, se Etanol
 Alkoholdryck – etanol som dryck och berusningsmedel
 Alkoholer – en typ av kemiska föreningar
 E85 (bränsle) – etanol som bränsle
 Alcohol 120% – filhanteringsprogram

Låtar 
 Alcohol (Barenaked Ladies-låt) – en låt av Barenaked Ladies
 Alcohol (Cansei de Ser Sexy-låt) – en låt av Cansei de Ser Sexy
 Alcohol (Brad Paisley-låt) – en låt av Brad Paisley
 Alcohol (No Fun at All) – en låt av No Fun at All
 Alkohol (Lars Demian-låt) – en låt av Lars Demian
 Alcohol (Tankard-låt) – en låt av Tankard

Se även 
 Sprit